Haslachhof ist der Name von Orten:

 Haslachhof (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Haslachhof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

Siehe auch:
 Haslacherhof